Two Lanes of Freedom — двенадцатый студийный альбом американского кантри-певца Тима Макгро, изданный 5 февраля 2013 года на студии Big Machine. Альбом достиг № 2 в чарте Billboard 200 и № 1 в кантри хит-параде Top Country Albums с тиражом 107 000 копий в дебютную неделю. Тираж альбома превысил 0,5 млн копий и он получил золотой статус RIAA.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий и был номинирован на Премию «Грэмми» как лучший кантри-альбом (Grammy for Best Country Album, 2013).

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Billboard magazine article

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Тима Макгро
Альбомы, спродюсированные Байроном Гэллимором
Альбомы, спродюсированные Тимом Макгро